Miejscowości w USA:
 Plankinton – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Aurora
Gminy w USA:
 Plankinton (ang. Plankinton Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Aurora